Аксуский район:
 Аксуский район (Алматинская область)
 Аксуский район (Павлодарская область)